Taloire est une ancienne commune française du département des Alpes-de-Haute-Provence, rattachée à Castellane en 1973.

Au , les Castellane y édifient un château de pierres sèches.

Démographie

Administration

Voir aussi

Sources

Notes 

Ancienne commune dans les Alpes-de-Haute-Provence
Castellane